Charles Hustinx (1902), Charles Marie Joseph Hubert Hustinx (1902-1982), Nederlands politicus (o.a. Eerste Kamerlid en burgemeester Nijmegen)
 Charles Hustinx (1936), Charles Leon Anne Marie Hustinx (1936), Nederlands burgemeester